Ludwig Rellstab kan syfta på bland andra:

* Ludwig Rellstab (1799–1860), tysk skald och musikkritiker
 Ludwig Rellstab (1904–1983), tysk schackspelare